In Italia sono presenti vari musei del mare:
Galata − Museo del mare di Genova
Museo del mare di Livorno
Museo del mare di Palermo
Museo del Mare di Pescara
Museo del mare di Siracusa
Museo del mare "Sebastiano Tusa" di Pantelleria
Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Marinella
Museo della Marineria - Washington Patrignani di Pesaro
Museo del mare di Piombino
Museo del mare di Trieste

Musei del mare